A Copa da CAF de 2002 foi a 11ª edição. Foi vencido pelo time argelino JS Kabylie, que derrotou Tonnerre, do Camarões, por 4-1, na final agregada. Com a vitória, JS Kabylie se tornou o primeiro e único time a vencer a competição por três vezes seguidas, e manteve o troféu.

Clubes Classificados

Primeira rodada

|}

1Kabwe Warriors saiu. 
JS Kabylie entrou nas oitavas.

Oitavas de finais

|}

Quartas de finais

|}

Semi-finais

|}

Finais

|}

Campeão

Veja também
Liga dos Campeões da CAF de 2002
Copa da CAF

Links Externos
Results at RSSSF.com

Copa da CAF
2002 no futebol